StalCraft — многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица, разрабатываемая компанией EXBO, сочетающая в себе жанры FPS и ММО c RPG-элементами. Выпущена в 2014 году для Windows. Официальный релиз состоялся 9 декабря 2022 года на таких площадках, как Steam и Vk Play.

Разработчиком и издателем выступает компания EXBO. Игра является продолжением модификации игры Minecraft по вселенной игр S.T.A.L.K.E.R. 30 ноября 2021 года состоялся анонс локализации для англоязычной аудитории.

Сюжет 
События игры разворачиваются в вымышленной вселенной S.T.A.L.K.E.R. нашего времени на территории Чернобыльской зоны отчуждения в которую с недавнего времени начинают прибывать люди, испытывающие непреодолимую тягу найти артефакт, являющийся им во снах. В «Зоне» идет постоянный вооруженный конфликт двух группировок: «Сталкеры» — исследователи, авантюристы, охотники за сокровищами и «Бандиты» — преступники, маргиналы, бежавшие от правосудия и/или ради денежной наживы. Из-за постоянного притока новых людей начинают набирать силу «Блаженные» — одержимые тягой к загадочному артефакту «Голубой Шар» и «Санитары» — антагонисты, противодействующие блаженным, крайне жестоки и приемлют лишь законы силы, приверженцы идеи супремасизма и их превосходства над блаженными.

Игрок берет на себя роль новоприбывшего в «Зону» блаженного, которому предстоит разгадать тайны «Зоны» и остаться в живых.

Игра начинается на 4-м энергоблоке ЧАЭС, сталкера по кличке Голос, потерявшего сознание, будит некий Князь, предупреждает о приближении выброса и напоминает о задаче: принести артефакт (Голубой шар) и выбраться со станции.
С боем прорвавшись через бойцов Монолита и поднявшись на крышу саркофага, Голос оказывается ранен Князем выстрелом из пистолета. Последний забирает артефакт и улетает на вертолёте, оставляя сталкера умирать.

Игровой мир 
Обширная территория вокруг ЧАЭС, которую населяют многочисленные живые организмы подвергшиеся разнообразным мутациям, очень опасна своими «аномалиями» — участками, где полностью или частично изменяются привычные человеку физические законы. По мере движения на север и приближению к Саркофагу действие радиации на окружающую среду более заметно, поэтому юг «Зоны» считается относительно безопасным.

Сталкеры дали названия некоторым частям «Зоны»: Болота, Кордон, Свалка, Темная Долина, НИИ «Агропром», Яма, Лес, Завод «Росток», Могильник, Мёртвый Город, Армейские Склады, Путь Дураков, Рыжий Лес, окрестности Янова, Затон, Лиманск, Радар. Немногочисленные блокпосты и лагеря, где можно безопасно отдохнуть, встречаются на заброшенных заводах и бывших военных объектах.

Сюжетная часть ведет игрока по всем локациям с юга на север с помощью системы квестов.

Реакция 
Игровые журналисты с интересом отнеслись к проекту. В частности, было отмечено необычное сочетание кубизма Minecraft, вселенной S.T.A.L.K.E.R. и элементов ММОРПГ геймплея c хардкорной PvP составляющей.

Примечания

Ссылки 
 stalcraft.net (англ.) — официальный сайт Stalcraft

Компьютерные игры в разработке
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры только для Windows
Многопользовательские игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в России
MMOFPS